La Loma bezeichnet:

 La Loma (Catamarca), Ort in Argentinien

 La Loma (Almería), Ort in Spanien
 La Loma (Granada), Ort in Spanien
 La Loma (Guadalajara), Ort in Spanien
 La Loma (Jaén), Comarca in Spanien
 La Loma (Kantabrien), Ort in Spanien
 La Loma (Málaga), Ort in Spanien
 La Loma (Cartagena), Ort in der Provinz Murcia, Spanien
 La Loma (Fuente Álamo de Murcia), Ort in der Provinz Murcia, Spanien
 La Loma (Las Torres de Cotillas), Ort in der Provinz Murcia, Spanien

 La Loma (Panama), Ort in Panama

 La Loma (Uruguay), Ort in Uruguay

de la Loma heißt:
 José Antonio de la Loma (1924–2004), spanischer Drehbuchautor, Regisseur und Schriftsteller